

Cinema 
  F/X - Effetto mortale (F/X) – film statunitense del 1986

Codici 
 FX – codice vettore IATA di FedEx
 FX – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per la Francia Metropolitana

Informatica 
 Fx – abbreviazione per il browser Firefox
 FX Interactive – ditta che distribuisce videogame in Italia e Spagna

Televisione 
 FX – canale della Fox International Channels Italy
 FX – emittente televisiva statunitense che trasmette via cavo e via satellite
 F/X (F/X: The Series) – serie televisiva basata sul film F/X – Effetto mortale

Altro 
 Fx – abbreviazione dell'inglese effects (effetti), utilizzata, per esempio, per indicare gli effetti speciali, gli effetti sonori e gli effetti speciali di trucco